Il singolare del torneo di tennis Open de Moselle 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Gaël Monfils 7–6(7), 6–0.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Ivan Ljubičić (campione)
  Dominik Hrbatý (semifinali)

 Robin Söderling (quarti di finale)
 Gaël Monfils (finale)
 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open de Moselle 2005
ATP Tour 2005